El nombre Juan Manuel Iturregui puede hacer referencia a:

Juan Manuel Iturregui Aguilarte, político peruano de mediados del siglo XIX.
Juan Manuel Iturregui González, político peruano de fines del siglo XIX.